L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Lausanne plus communément appelé le Ladies Open Lausanne se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Fiona Ferro remporte le tournoi en simple, Anastasia Potapova et Yana Sizikova celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Russes Ekaterina Alexandrova et Evgeniya Rodina, de la Tchèque Karolína Muchová, des Ukrainiennes Lesia Tsurenko et Kateryna Kozlova, et de la Chinoise Zhang Shuai. Elles sont respectivement remplacées par Natalia Vikhlyantseva, Kristína Kučová (forfait de Mandy Minella, Martina Trevisan, Conny Perrin et Antonia Lottner.

Lauréates 
En simple, la Française Fiona Ferro remporte son premier titre en battant, en trois sets, sa compatriote Alizé Cornet.

En double, Anastasia Potapova et  Yana Sizikova remportent leur premier titre ensemble en battant Monique Adamczak et Han Xinyun. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lausanne
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Lausanne
Sport en Suisse en 2019
Tennis en juillet 2019
Tournoi de tennis de Lausanne